Affaire Blum steht für verschiedene künstlerische Bearbeitungen des Magdeburger Justizskandals von 1925/26 durch den Autor und Regisseur Robert Adolf Stemmle:

 Affaire Blum (Film) von 1948
 Affaire Blum (Hörspiel) von 1953
 Affaire Blum (Drama) von 1961
 Affaire Blum (Fernsehfilm) von 1962